Салхино — грузинское название нескольких сёл. По значению близко к слову «радостный», «увеселительный».
 Салхино  —  село в Абхазии/Грузии
 Салхино  —  станция в Абхазии/Грузии
 Салхино (Мартвильский муниципалитет)
 Салхино (Ванский муниципалитет)
Салхино (тапа салхино) —  блюдо грузинской кухни, большой кусок баранины/ягнятины, запеченный с овощами.